|-
| 195901 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195902 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195903 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195904 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195905 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195906 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195907 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195908 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195909 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195910 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195911 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195912 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195913 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195914 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195915 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195916 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195917 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195918 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195919 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195920 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195921 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195922 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195923 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195924 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195925 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195926 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195927 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195928 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195929 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195930 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195931 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195932 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195933 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195934 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195935 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195936 - || || 9 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 195937 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195938 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195939 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195940 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195941 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195942 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195943 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195944 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195945 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195946 - || || 13 de setembre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 195947 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195948 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195949 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195950 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195951 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195952 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195953 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195954 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195955 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195956 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195957 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195958 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195959 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195960 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195961 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195962 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195963 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195964 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195965 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195966 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195967 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195968 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195969 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195970 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195971 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195972 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195973 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195974 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195975 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195976 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195977 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195978 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195979 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195980 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195981 - || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195982 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195983 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195984 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195985 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195986 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195987 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195988 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195989 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195990 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195991 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195992 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195993 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195994 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195995 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195996 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 195997 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195998 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 195999 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 196000 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
|}

5